Alberto Abdala - politico uruguayano
Carlos Abdala - politico uruguayano
Edgardo Abdala - calciatore cileno naturalizzato palestinese
Gonzalo Abdala giocatore di calcio a 5 argentino
Pablo Abdala calciatore argentino naturalizzato palestinese